Єспер Нюгольм (швед. Jesper Nyholm, нар. 10 вересня 1993, Уппсала, Швеція) — шведський футболіст.
 Бенгт Нигольм, Бенгт Нюгольм (швед. Bengt Nyholm, нар. 30 січня 1930, Гернесанд) — шведський футболіст.

Див. також 
 Нигольм